|-
| 111201 - || || 18 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111202 - || || 18 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111203 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111204 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111205 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111206 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111207 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111208 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111209 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111210 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111211 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111212 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111213 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111214 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111215 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111216 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111217 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111218 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111219 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111220 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111221 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111222 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111223 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111224 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111225 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111226 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111227 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111228 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111229 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111230 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111231 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111232 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111233 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111234 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111235 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111236 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111237 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111238 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111239 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 111240 - || || 16 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111241 - || 2001 XV || 7 de desembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 111242 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111243 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111244 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111245 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111246 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111247 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111248 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111249 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111250 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111251 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111252 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111253 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111254 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111255 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111256 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111257 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111258 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111259 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111260 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111261 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111262 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111263 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111264 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111265 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111266 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111267 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111268 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111269 - || || 7 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111270 - || || 7 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111271 - || || 11 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111272 - || || 11 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 111273 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111274 - || || 13 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 111275 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111276 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111277 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111278 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111279 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111280 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111281 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111282 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111283 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111284 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111285 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111286 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111287 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111288 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111289 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111290 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111291 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111292 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111293 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111294 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111295 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111296 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111297 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111298 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111299 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111300 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
1